, maire australien 
  (né en 1956), politicien américain 
  (1844-1875), hors-la-loi américain